Gerus ist der Familienname folgender Personen:

 Reshad de Gerus (* 2003), französischer Autorennfahrer 
 Roman Wladimirowitsch Gerus (* 1980), russischer Fußballtorhüter